

Aziende 
 Knauf – azienda tedesca nel settore del cartongesso con sede a Iphofen

Persone 
 Cory Knauf – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Daniel Knauf – sceneggiatore statunitense
 Erich Knauf – giornalista e scrittore tedesco, condannato a morte per le sue critiche al regime nazista

Altro 
 Amica Chips-Knauf – squadra maschile italiana di ciclismo su strada attiva dal 2008 al 2009